Андрес Гарсија има више значења:

 Андрес Гарсија (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Андрес Гарсија, Ла Исла (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику